Pucov bezeichnet:

 Pucov (Slowakei), Gemeinde im Okres Dolný Kubín, Slowakei
 Pucov (Tschechien), Gemeinde im Okres Třebíč, Tschechien